A Marinha dos Estados Unidos teve vários navios nomeados USS Washington.

Nomeados em homenagem a George Washington:
 : uma escuna que serviu em 1775.
 : uma galé a remos que serviu em 1776.
 : uma fragata nunca finalizada.
 : uma galé de vela latina que serviu em 1776.
 : um navio de linha que serviu de 1815 a 1820.

Nomeados em homenagem ao estado de Washington:
 : um cruzador blindado da Classe Tennessee que serviu de 1906 a 1946; renomeado USS Seattle em 1916.
 : um couraçado da Classe Colorado cancelado incompleto em 1922.
 : um couraçado da Classe North Carolina que serviu de 1941 a 1947.
 : um submarino de ataque da Classe Virginia em serviço desde 2017.